La Estanzuela kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Estanzuela, Encarnación de Díaz, 
 La Estanzuela, Ixtlán, 
 La Estanzuela, Tepalcatepec, 
 Trinidad García de la Cadena (ort), Zacatecas, 
 La Estanzuela, Jalisco, 
 La Estanzuela, Veracruz, Tantoyuca, 
 La Estanzuela, Zacatecas, General Francisco R. Murguía, 
 La Estanzuela, Delstaten Mexiko, Temascalcingo, 
 La Estanzuela, Guanajuato, 
 La Estanzuela, Contepec, 
 La Estanzuela, Aquila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar